Liam Gordon, né le  à Croydon, est un footballeur international guyanien jouant poste d'arrière gauche au Walsall FC.

Biographie

En club

En sélection 

En , il est retenu par le sélectionneur Michael Johnson afin de participer à la Gold Cup organisée aux États-Unis, en Jamaïque et au Costa Rica.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international guyanien
Joueur du Dagenham & Redbridge FC
Joueur du Darlington FC
Joueur du Bolton Wanderers FC
Naissance en mai 1999
Naissance à Croydon